Finneltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Finneltjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun, 
Finneltjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn